Тырновский патриархат () — автокефальная поместная православная церковь в 1235—1393 году.

История 
В этот период болгарский народ находился под византийским контролем почти два века. Болгарская православная церковь возглавлялась Константинопольской церковью. Первый тырновский архиепископ Василий не был признан константинопольским патриархом. Резиденцией предстоятеля Болгарской православной церкви стала столица Тырнов. Вторая Болгарская патриархия просуществовала 158 лет. С падением Второго Болгарского царства Тырновская кафедра вскоре была подчинена ведению Константинопольской патриархии на правах митрополии. Тырновский патриархат был разделен на 14 епархий и 4 епископский (Белградская, Велбъждская, Нишкая, Бранишевская).

Патриархи 

 Василий I
 Иоаким I
 Виссарион
 Василий II
 Василий III
 Йоахим II Болгарский
 Игнатий
 Йоахим
 Макарий III Болгарский
 Дорофей
 Роман
 Феодосий I
 Йоанкий
 Симеон II
 Феодосий II
 Йоаким I
 Евтимий I

Примечания 

История Болгарской православной церкви
История Велико-Тырново
Религия в Велико-Тырново
Исторические поместные православные церкви